Velloreille est le nom de trois localités dans le département français de la Haute-Saône :
 Velloreille-lès-Choye, commune du canton de Marnay
 Velloreille-lès-Fretigney, ancienne commune, aujourd'hui intégrée dans la commune de Fretigney-et-Velloreille, dans le canton de Scey-sur-Saône-et-Saint Albin 
 Velloreille-lès-Oiselay, ancienne commune, aujourd'hui intégrée dans la commune de Bonnevent-Velloreille, dans le canton de Marnay

Homonymie de toponyme